Натуральне число 1236
 1236 рік до нашої ери
 1236 рік нашої ери